Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2003 года  прошёл 2—23 мая в Звартслейсе, Нидерланды по круговой системе под эгидой ФМЖД. В турнире приняли  участие 20 спортсменов из 11 стран. По результатам кругового турнира Гунтис Валнерис, Алексей Чижов и Александр Георгиев набрали одинаковое количество очков. Они с 25 сентября по 1 октября играли дополнительный турнир. 2 октября был проведён ещё один дополнительный турнир. По его итогам чемпионом мира стал Александр Георгиев, второе место и право на матч за звание чемпиона мира завоевал Алексей Чижов, а Гунтис Валнерис остался на третьем месте.

Результаты

Дополнительный матч-турнир 
Между Александром Георгиевым, Алексеем Чижовым и Гунтисом Валнерисом, поделившими первые три места в основном турнире, сначала был проведён дополнительный матч-турнир в два круга с классическим контролем времени, все партии которого закончились вничью. После него были последовательно проведены три турнира по одному кругу с контролем соответственно: 1) 20 минут на партию + 10 секунд на ход; 2) 10 минут на партию + 10 секунд на ход; 3) 10 минут на партию + 5 секунд на ход. Все партии первых двух турниров закончились вничью, а в третьем — единственной результативной партией стала победа Георгиева чёрными над Валнерисом. В результате Георгиев получил первое место и титул чемпиона мира, Чижов завоевал серебро чемпионата и право на матч за звание чемпиона мира, Валнерис получил бронзовую медаль чемпионата.

Литература 
Александр Георгиев - двукратный чемпион мира // Горизонты шашек. — 2004 г. — № 2. - С. 3

Ссылки 
 Статистика чемпионатов на сайте Федерации шашек Нидерландов (англ.), (нидерл.)
 Standen. WK Dammen 2003 — результаты на официальном сайте чемпионате

Мужчины 2003
Спорт в Нидерландах в 2003 году
2003 год в шашках